Сысоева, Екатерина:
 Сысоева, Екатерина Александровна (род. 1981) — российская теннисистка; тренер.
 Сысоева, Екатерина Алексеевна (1829—1893) — детский прозаик, переводчик, издатель.